Гініятуллін () — татарське  прізвище.

 Гініятуллін Габбас Гініятуллович (1905—1968) — Герой Радянського Союзу (1943).

Гініятулліна 

 Гініятулліна Альфіза Муллахматівна (* 1938) — Герой соціалістичної праці (1982).

Татарські прізвища